MQB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macomb Municipal (Stati Uniti)

 MQB – Codice per la Piattaforma Modulare Trasversale introdotta da Volkswagen utilizzata anche per i marchi Seat, Audi e Skoda.